Campagnac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Campagnac (Aveyron) im Département Aveyron
 Campagnac (Tarn) im Département Tarn

mit Namenszusatz:
 Campagnac-lès-Quercy im Département Dordogne

Siehe auch:
 Campanhac